Романова Олена Юріївна (нар. 15 вересня 1986 р.) — український дизайнер прикрас, фешн-ілюстратор, засновник та власниця бренду аксесуарів Helena Romanova.

Біографія 
Олена Романова народилася в Києві в родині лікарів. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «дизайн одягу» в 2008 році.

Викладацька діяльність 
В 2009—2014 роках викладала профільні предмети «Композиція одягу», «Дизайн-проектування одягу», «Дизайн аксесуарів» (авторський курс, вперше введений в навчальний план) на кафедрі дизайну одягу КНУКіМ.

Особисте життя 
В 2011 році Олена вийшла заміж за інженера-конструктора Юрія Романова.

Творчий шлях 
2008 рік — дипломна колекція одягу «Обереги долі» представлена на Всеукраїнському конкурсі молодих дизайнерів та зайняла друге місце.

2009, 2010 роки — Олена Романова створює прикраси та одяг для бренду «Майстерня Містерій» в етнічному стилі.

2010 рік — Олена обирає основним напрямом творчої діяльності створення прикрас, головних уборів та аксесуарів. В цьому році презентує колекцію прикрас «Kerme» на Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани».

Традиційні матеріали — каміння, скло, дерево, шкіру — Олена Романова починає доповнювати матеріалами, не традиційними для біжутерії. Спочатку епізодично, а далі все ширше використовуються різноманітні, в тому технічного походження, металеві деталі, полімерні термоформовані трубки, листовий силікон тощо.

2012 рік — початок співпраці з брендом одягу TAGO, створення колекції прикрас для TAGO Limited Edition by Dasha Astafieva.

2013 рік — створюється колекція прикрас «Aves Stymphalides» (грецьк. стімфалійські птахи) — перша колекція Олени Романової, цілком виготовлена із металу та металізованого пластику.
Цього ж року Олена створює колекцію етнічних прикрас для бренду одягу TAGO.

2014 рік — перший експеримент із розробкою власних деталей для прикрас: колекція «Geometria» створена цілком із пластикових елементів, виготовлених шляхом механічного розкрою листового акрилу.

Бренд Helena Romanova 
В 2015 році Олена створює власний бренд аксесуарів Helena Romanova та реєструє товарний знак для нього. Однією з фірмових рис бренду стало найменування колекцій латинськими назвами — втілення захоплення засновниці античною історією та міфологією.
Творчим кредо бренду Helena Romanova стали якість та ексклюзивність. Майже всі роботи створюються у єдиному екземплярі, виключенням стають ті, що були призначені для тиражування.

Сучасні технології 

Бренд Helena Romanova використовує технології комп'ютерного проектування: 3-вимірне моделювання та візуалізацію (рендерінг) елементів аксесуарів, що дає можливість виготовлення неповторних фірмових деталей шляхом лазерного розкрою. Професійні можливості чоловіка Юрія дозволили Олені експериментувати із такими технологіями, як лиття алюмінію та 3-вимірний друк, проте ціна першої та співвідношення ціна/якість другої не дозволили зробити їх рентабельними.

В 2017 році була налагоджена технологія нанесення твердих кольорових покриттів на металеві деталі, що дало значний творчий поштовх.

Український Тиждень Моди 
Бренд Helena Romanova презентував колекції прикрас, аксесуарів та головних уборів в рамках Українського Тижня Моди: «Leporidae» та «Medusa» (сезон осінь-зима 2015—2016), «Fuga Temporum» (сезон весна-літо 2016), «Oriens» (сезон осінь-зима 2016—2017).

Широко розвинена співпраця із українськими дизайнерами та брендами одягу, для чиїх сезонних колекцій Helena Romanova створює ексклюзивні прикраси та аксесуари: UBERlove, AYSINA, Serebrova, The Coat by Katya Silchenko, TAGO, Katerina Kvit.

Цифрова графіка
В 2017 році, після трирічної перерви, Олена повертається до фешн-ілюстрації та освоює цифрову графіку. Однією з перших робіт стає фотоарт для афіші міжнародної виставки індустрії краси InterCHARM Україна 2018.

В 2018 році створює фотоарт для обкладинки альбому Ірини Білик "Вперше".

Примітки

Посилання 
 Вебсайт бренду Helena Romanova
 Helena Romanova на сайті UKRAINIAN FASHION WEEK

Українські дизайнерки